

Patronyme 

 Charles Binger (1907-1974), illustrateur américain ;
 Louis-Gustave Binger (1856-1936), officier français et un explorateur de l'Afrique de l'Ouest ;
 Maurits Binger (1868-1923), scénariste, producteur et réalisateur de films néerlandais.

Toponyme 

 Binger, ville de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Bingerville, ville de la Côte d'Ivoire.

Voir aussi 
 
 
 Binges, commune française du département de la Côte-d'Or.